Riesgraben ist ein Gewässername:

 Riesgraben, Abschnittsname des Doosbachs (zum Rodelbach, zum Altwasser, zu Wörnitz) im Stadtgraben von Wemding, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Riesgraben (Klausmühlebach) – zwei Zuflüsse des Klausmühlebachs im Gebiet der Gemeinde Lochau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg; flussabwärts:
 Oberer Riesgraben, rechter Zufluss
 Unterer Riesgraben, rechter Zufluss
 Riesgraben (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach bei Hagnberg, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Riesbach